River Forth kan syfta på följande platser:

Australien 

 River Forth (vattendrag), Tasmanien,

Storbritannien 

 River Forth (vattendrag), Skottland, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar